Llista d'asteroides del 362.001 al 363.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

362001-362100

362101-362200

362201-362300

362301-362400

362401-362500

362501-362600

362601-362700

362701-362800

362801-362900

362901-363000

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (360001)-(365000) (IAU Minor Planet Center)

Llistes d'asteroides (360001-370000)